Роки Форд има више значења:
 Роки Форд (Оклахома)
 Роки Форд (Џорџија)
 Роки Форд (Колорадо)